El término Agüera puede referirse a:

 Agüera, parroquia del concejo asturiano de Belmonte de Miranda, España.
 Agüera, aldea de la parroquia de Paredes en el concejo asturiano de Valdés, España.
 Agüera del Coto, parroquia del concejo asturiano de Cangas del Narcea, España.
 Agüera localidad cántabra del municipio de Guriezo, España.
  Agüera pedanía del municipio Merindad de Montija en la provincia de Burgos, España.
 Río Agüera en Cantabria, España.
Lugar de importancia comunitaria Río Agüera, espacio protegido en la cuenca de dicho río.
 Comarca de Asón-Agüera en Cantabria.
La Güera, llamada La Agüera durante la administración española (en árabe: الكويرة, en francés Lagouira) es una ciudad y daira saharaui.